Elkhurst ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elkhurst (Missouri)
 Elkhurst (West Virginia)
 Elkhurst (Wyoming)